Девід Росс Лонсберрі (, 7 лютого 1947, Гамболдт, Саскачеван — 4 травня 2014, Санта-Кларіта) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1964 року в ЦПХЛ.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Баффало Бізонс», «Бостон Брюїнс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Філадельфія Флаєрс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Загалом провів 1068 матчів у НХЛ, включаючи 100 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти АХЛ